

Achternaam
Franzen of Franzén is een achternaam van een aantal personen:
 Corinne Franzén-Heslenfeld (1903-1989), Nederlands beeldhouwster
 Frans Michael Franzén (1772-1847), Fins-Zweeds protestantse bisschop en dichter
 Giep Franzen (1932), Nederlands marketeer
 Katja Franzen (1990), Duits langebaanschaatsster
 Jonathan Franzen (1959), Amerikaans schrijver
 Torkel Franzén (1950-2006), Zweeds academicus
 Daniel Franzen (1983), Belgisch politicus
 Erwin Franzen (1956), Belgisch politicus 
 Franziska Franzen (1953), Belgisch politica

Plaatsnaam 
 Franzen (Wisconsin) in de Verenigde Staten

Zie ook
 Franssen